Это статья о серии игр. О первой игре из этой серии с одноимённым названием см. Rayman.

Rayman — имя вымышленного персонажа серии компьютерных игр компании Ubisoft. После первой части игры жанра джамп-н-ран, вышедшей в 1995 году, последовали два прямых продолжения (в 1999 и 2003 соответственно). Однако помимо основной серии появилось несколько спин-оффов в других жанрах.
Последняя часть серии — Rayman Mini — вышла в 2019 году в сервисе Apple Arcade в жанре раннера

Главный герой 
Фигура Rayman'a — талисман компании Ubisoft и представляет собой антропоморфного персонажа без рук и ног, однако с ладонями и ступнями. Персонаж был разработан Мишелем Анселем в 1992 году для его будущей игры на Super Nintendo Entertainment System, которая впоследствии стала первой игрой во франшизе Rayman, которая вышла на Atari Jaguar первого сентября 1995 года.

Игровой мир 
Игровой мир, называемый Перекрёстком Грёз, созданный богом Полокусом, заселен различными тварями и волшебными существами, такими как феи, Глюты и Тинсы. Здесь обитают как дружественные существа, которые помогают Rayman'у в битвах и пополняют его силы, так и враги, называемые Кошмарами. Существование волшебного мира поддерживает магический артефакт называемый Сердцем Мира, или в Rayman 1 Великим Протуном. В первой части серии Rayman должен найти и уничтожить тёмного мага по имени Mister Dark, вернуть похищенный Великий Протун на своё законное место, а также освободить так называемых Электунов из клеток.

Хронология 
Первая игра в серии в жанре платформер была выпущена в 1995 году на всех актуальных игровых платформах, несмотря на то, что изменения порой сильно варьировались в зависимости от технических ограничений платформ.

Со временем торговая марка превратилась во франшизу с другими различными частями вне классического для данной игры жанра.

Основная серия 
 1995 — Rayman на DOS, Atari Jaguar
портирована на: PlayStation, Sega Saturn, Game Boy Advance (как Rayman Advance), Pocket PC (как Rayman Ultimate), Windows, Nintendo DSi (DSiWare)
 1999 — Rayman 2: The Great Escape на Windows, Nintendo 64, Dreamcast, Playstation
портирован на: PlayStation 2 (2001, как Rayman 2: Revolution), GameBoy Advance (2003, как Rayman 2), Nintendo DS (2005, как Rayman DS), Apple iOS (iPhone и iPod Touch), Nintendo 3DS (2011, как Rayman 3D)
 2003 — Rayman 3: Hoodlum Havoc на Windows, Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox
портирован на Macintosh. Выпущен в обновленном виде на: PSN и Xbox Live (март 2012)
 2011 — Rayman Origins на Xbox 360, PlayStation 3 и Wii
портирован: Windows (2012, Steam), Nintendo 3DS, PlayStation Vita
 2013 — Rayman Legends на Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, PlayStation Vita, Windows и Nintendo Switch.

Портативные варианты 
Данные варианты игр для портативных консолей вобрали в себя персонажей и сценарии основной серии. Однако содержание и графика различаются с одноимёнными играми основной серии существенно.Так же можем отметить, что в данную игру можно играть с друзьями (до четырех человек).

 2000 — Rayman на Game Boy Color — 2D-платформер, который грубо следует сюжету первой части 1995 года, она графически и музыкально также сильно отличается.
 2001 — Rayman 2 на Game Boy Color — 2D-платформер
 2003 — Rayman 3: Hoodlum Havoc на N-Gage и Game Boy Advance (поддерживает Link-кабель для GameCube) — 2D-платформер
 2005 — Rayman: Hoodlums' Revenge на Game Boy Advance — платформер с изометрической графикой.
 2006 — Rayman Raving Rabbids на Game Boy Advance — эта игра, в отличие от остальных портов Rayman Raving Rabbids, является игрой в классическом жанре 2D платформеров, очень похожей на Rayman 3 для Game Boy Advance.
 2010 — Rayman 2 The Great Escape на iPhone/iPod Touch, а также Rayman DS и Rayman 3D для Nintendo DS и Nintendo 3DS соответственно.

Raving Rabbids

Спин-офф Rayman Raving Rabbids повёл игровую серию в совершенно иное для неё русло. Вместо большой игры в жанре платформера, которой она должна была стать, Raving Rabbids представляет собой скорее сборник мини-игр, игру для компании с маленькой свободой действия. Особенной чертой здесь является необычный юмор: Рэйман использует, к примеру, вантузовый пистолет — оружие, которое стреляет вантузами как пулями — чтобы сражаться с Бешеными Кроликами — монстрами и антагонистами этой и последующих игр. В дальнейшем Рэйману нужно пройти различные сумасшедшие игры, вроде гонок на бородавочниках или метания коров.

 2006 — Rayman Raving Rabbids на Wii — одна из немногих стартовых игр для Wii, которая сконцентрирована на революционный тип управления с помощью Wiimote. Несмотря на то, что все мини-игры позволяют играть одновременно нескольким игрокам, всё-таки большинство игр происходит по очереди, одновременная игра возможна лишь в немногих из них. В версиях для PlayStation 2, Xbox 360, ПК, Nintendo DS, Game Boy Advance управление было реализовано посредством геймпада, что существенно уменьшило удовольствие от игры версии Wii, поэтому эти порты не стали такими успешными.
 2007 — Rayman Raving Rabbids 2 на Wii — портирован на Nintendo DS. Эта игра делает основной упор на возможность многопользовательской игры, отказавшись однако фактически полностью от свободы действия.
 2008 — Rayman Raving Rabbids TV Party на Wii — портирован на Nintendo DS
 2009 —Rabbids Go Home на Wii — портирован на Nintendo DS. Эта игра больше не состоит из мини-игр, а скорее из различных уровней, в которых нужно собрать как можно больше мусора. С помощью этого мусора, с помощью которого Бешеные Кролики строят гигантскую башню, эти существа хотят сбежать на Луну. В игре Рэйман не появляется вообще.
 2010 — Raving Rabbids: Сумасшедшее путешествие во времени на Wii — сборник мини-игр, который был выпущен эксклюзивно для Nintendo Wii.
 2011 — Rabbids 3D на 3DS — игра жанра платформер с кроликами для Nintendo 3DS. Вышла 31 марта 2011.
 2011 — Raving Rabbids — Alive and Kicking на Xbox 360
 2012 — Rabbids Rumble на Nintendo 3DS
 2013 — Rabbids Land на Wii U

Другие Спин-Оффы 
 2001 — Rayman M (или Rayman Arena) — сборник мультиплеерных игр для ПК, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube
 2002 — Rayman Rush — сборник мультиплеерных игр для Playstation
 Rayman Golf (2002), Rayman Bowling (2003), Rayman Kart (2007) — для мобильных телефонов
 2012 — Rayman Jungle Run — для смартфонов (iOS, Android, WindowsPhone 8), разработана компанией Pastagames, вышла в сентябре 2012.
 2013 — Rayman Fiesta Run — для смартфонов (iOS, Android, WindowsPhone 8) вышла 7 ноября 2013.
 2013 — Rayman Legends Beatbox — для смартфонов (iOS, Android), а также браузерная версия.
 2015 — Rayman Adventures — для смартфонов (iOS, Android).
 2017 — Наравне с Эцио и Принцем Персии Рэйман появляется в онлайн-игре «Soul Hunters» как платный персонаж, не относящийся к миру игры.
2018 — Рэйман появляется как играбельный персонаж в платформенной игре "Brawlhalla".
2019 — Rayman Mini — для смартфонов и планшетов Apple Iphone,Apple iPad в сервисе Apple Arcade.

Критика 
Все игры франчайза Rayman получили от критиков большое количество хороших оценок. Версия самой первой игры серии для PlayStation распродана количеством свыше 10 миллионов копий и стала одной из самых популярных игр на эту консоль.

Телесериал 
В 1999-2000 годах вышел британо-французский мультсериал Rayman: The Animated Series режиссёра Лорана Женне.
Изначально было запланировано 13 серий.

    Серия 1: Похищение ЛакМака
    Серия 2: Неправильно припаркованный автомобиль
    Серия 3: Боязнь высоты
    Серия 4: Рандеву с трудностями
    Серия 5: Не приглашённые гости
    Серия 6: Проверка
    Серия 7: Таинственный друг

Производство было с подачи руководства Квебека. Однако из-за недостатка денег и плохих сценариев сериал был остановлен на пятой, до сих пор не изданной серии. К тому же сериал был выпущен и локализован в небольшом количестве стран.
В 2017 году первая серия была впервые локализована на русский язык командой Романа Комаровского.

Примечания 

Rayman
Культура Франции
Серии компьютерных игр Ubisoft